O Campeonato Carioca de Basquete de 1976 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

O  se sagrou campeão carioca.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1976
Esporte no Brasil em 1976
1976 no basquetebol